Martinsville (Illinois)
 Martinsville (Indiana)
 Martinsville (Ohio)
 New Martinsville, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest